Ahlhorn steht für:

 Ahlhorn (Großenkneten), Ortsteil der Gemeinde Großenkneten im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

Ahlhorn ist der Familienname folgender Personen:
 Diedrich Ahlhorn (1844–1932), oldenburgischer Landtagsabgeordneter
 Georg Adolf Moritz Ahlhorn (1838–1917), oldenburgischer Beamter
 Gerhard Ahlhorn (1815–1906), oldenburgischer Landtagspräsident. Landwirt und Mitglied des deutschen Reichstags
 Gustav Ahlhorn (1886–1971), deutscher Jurist und Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
 Johann Ahlhorn (1855–1934), Lehrer, Reichstags- und Landtagsabgeordneter
 Johann Wilhelm Moritz Ahlhorn (1803–1888), oldenburgischer Oberkirchenrat
 Marie-Louise Ahlhorn-Packenius (1908–1974), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin
 Walther Ahlhorn (1879–1961), deutscher Jurist und letzter kaiserlicher Bezirksamtmann in Okahandja
 Wilhelm Ahlhorn (1873–1968), deutscher Jurist und Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
 Wilhelm Gerhard Ahlhorn (1846–1913), oldenburgischer Landtagsabgeordneter